Thomas von Scheele (* 13. März 1969 in Bollnäs) ist ein schwedischer Tischtennisspieler.

Werdegang 
Von Scheele wurde 1991 Weltmeister im Doppel zusammen mit Peter Karlsson. 1996 gewann er mit der schwedischen Mannschaft die Europameisterschaft.

Dreimal nahm er an der Jugendeuropameisterschaft teil, jedes Mal siegte er dabei mit der schwedischen Mannschaft. 1983 erreichte er im Einzel und im Doppel (mit Mats Andersson) das Endspiel, 1986 wurde er Jugendeuropameister im Einzel.

Thomas von Scheele ist Linkshänder. Er spielte für die schwedischen Vereine IK Kometen (Bollnäs), Söderhamns UIF und Malmö FF. Wegen Rückenproblemen musste er mit dem Leistungssport aufhören.

Heute arbeitet er für den schwedischen Tischtennisverband im Bereich Nachwuchsarbeit. Er lebt in Malmö.

Turnierergebnisse

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Schweden)
Schwede
Mann
Geboren 1969